Águas Formosas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Águas Formosas (ort), Minas Gerais, 
 Águas Formosas (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar